Cinema:
 Brotherhood, pel·lícula documental de 2021 dirigit per Francesco Montagner
 The Brotherhood, pel·lícula de terror de David DeCoteau estrenada el 2001 la primera de la sèrie de terror Brotherhood.
 The Brotherhood II: Young Warlocks, pel·lícula de David Decoteau la segona de la sèrie The Brotherhood, estrenada el 2001.
 The Brotherhood III, pel·lícula de David DeCoteau estrenada el 2002.
 Brotherhood IV, pel·lícula de David Decoteau estrenada el 2005.
 The Brotherhood V: Alumni, pel·lícula de David Decoteau estrenada el 2009.
 The Brotherhood VI, pel·lícula de David Decoteau estrenada el 2009.
 Miscel·lània:
 The Brotherhood (àlbum), àlbum del grup alemany de heavy metal Running Wild.
 Irish Republican Brotherhood o Germandat Republicana Irlandesa organitzacció clandestina dedicada a fomentar la revolta armada contra la Gran Bretanya a Irlanda en el  i primers anys del .
 National Indian Brotherhood, associació dels amerindis nord-americans o Primeres Nacions del Canadà.